Olam steht für:
 Olam International, Lebensmittel- und Agrarunternehmen
 El Olam, Attribut für den höchsten Gott der Ugariter, siehe El (Gott) #Attribute

Òlam steht für:
 Òlam, trentinischer Name von Volano (Trentino), Gemeinde in der Autonomen Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Adon Olam, jüdische Gebetshymne
 Ahawat Olam, jüdisches Gebet
 Olam Haba, Begriff aus dem Talmud
 Tikun Olam, ethisches Prinzip im Judentum
 Seder Olam Rabba, altjüdische Chronik-Schrift
 Seder Olam Zuta, altjüdische Chronik-Schrift